kwas tiosiarkawy (nazwa Stocka: kwas tiosiarkowy(IV)) – H2S2O2
 kwas tiosiarkowy (nazwa Stocka: kwas tiosiarkowy(VI)) – H2S2O3